Il doppio maschile del Kremlin Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Igor' Kunicyn e Dmitrij Tursunov erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Alex Bogomolov, Jr. e Michail Kukuškin.

František Čermák e Filip Polášek hanno sconfitto in finale Carlos Berlocq e David Marrero per 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  František Čermák /  Filip Polášek (campioni)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Aleksandr Dolhopolov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2011
ATP World Tour 2011